Toréador (de l'espagnol : toreador) est un terme vieilli, désignant celui qui combat les taureaux dans les courses publiques. Le terme de « torero » le supplante aujourd'hui.

Étymologie 
Le mot toréador, attesté en 1550, tire son origine du verbe torear qui signifie toréer, lui-même dérivé de toro.

Présentation 
Le mot « toréador » est souvent utilisé de nos jours de manière impropre pour « torero » ou « matador ». Beaucoup d’aficionados croient ainsi qu'il provient d'une mauvaise espagnolade inventée par Prosper Mérimée.

En fait, ce terme existait en espagnol et désignait les toreros à cheval d’avant le . Mérimée l'emploie par exemple dans sa comédie Le Carrosse du Saint-Sacrement qui se passe dans la deuxième moitié du 
. En revanche dans sa nouvelle Carmen, qui se déroule probablement au début du , il n'est jamais question de toréador mais seulement d'un picador. C'est en l'adaptant pour l'opéra que les librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy ont introduit ce mot anachronique qu'ils ont ainsi popularisé auprès du public français. Néanmoins, ce mot n'existe plus depuis la fin du  et celui qui, de nos jours, combat le taureau lors des corridas, que ce soit à pied ou à cheval, est un « torero » : matador, peón, banderillero, picador ou rejoneador, tous sont des « toreros ». Celui des toreros qui tue le taureau après l'avoir combattu à pied est un « matador ».

Adaptations

Opéra 
 « L'air du toréador » est l'un des passages les plus célèbres de l'opéra Carmen de Georges Bizet.
 Le Toréador est un opéra-comique d'Adolphe Adam sur un livret de Thomas Sauvage.

Musique 

 « Le toréador » est une chanson écrite et composée par Charles Aznavour en 1965.

Cinéma 
 La Mort d'un toréador est un court métrage muet réalisé par André Heuzé et Louis Gasnier en 1907
 Sénorita Toréador est un film musical américain de Richard Thorpe tourné en 1947
 La Dame et le Toréador est un film dramatique de 1951 écrit et dirigé par Budd Boetticher

Peinture 
 Vollard en toréador, tableau d'Auguste Renoir de 1917

Notes et références

Voir aussi 

ru:Тореадор